Гюзельюрт () — район частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, выделенный из западной части района Никосия.

На севере и западе омывается Средиземным морем, на севере граничит с районом Кирения, на востоке с районом Никосия, на юге с греческой частью района Никосия. Административным центром района является Гюзельюрт.

В состав района входит также эксклав Коккина, расположенный к западу от основной территории.

Численность населения района составляет 31 116 чел. на 2006 год, в том числе в муниципалитете (городе) Гюзельюрт — 13 334 жителя.

Населённые пункты района:
 Авлона/Гайреткёй
 Ампелику/Баглыкёй
 Анголеми/Ташпынар
 Аргаки/Акчай
 Галини/Омерли
 Дио Потамои/Икидере
 Зодия/Бостанджи
 Казивера/Газиверен
 Кало Хорио/Чамлыкёй
 Капути/Калканлы
 Каравостаси/Гемиконагы
 Катокопиа/Зюмрюткёй
 Кира/Мевлеви
 Коккина/Эренкёй
 Ксеровунос/Юкары Ешильырмак
 Ксерос/Денизли
 Лефка/Лефке
 Лимнитис/Ешильырмак
 Лутрос/Бадемликёй
 Масари/Шахинлер
 Морфу/Гюзельюрт
 Никитас/Гюнешкёй
 Пентагия/Ешильюрт
 Перистеронари/Ченгизкёй
 Петра/Ташкёй
 Потамос ту Кампу/Едидальга
 Прастио/Айдынкёй
 Сирьяночори/Яйла
 Филлия/Серхаткёй
 Хрисилиу/Юваджик
 Элия/Доганджи

Примечания 

Административно-территориальное деление Турецкой Республики Северного Кипра